Amerikai Egyesült Államok
 Blockhouse (Washington)

 Kanada
 Blockhouse (Új-Skócia)